Нойзидль-ам-Зе: ()

Топонимы 
 Нойзидль-ам-Зе — город, окружной центр в Австрии, в федеральной земле Бургенланд
 Нойзидль-ам-Зе — политический округ в Австрии, в федеральной земле Бургенланд
 Нойзидль-ам-Зе — судебный округ в Австрии, в федеральной земле Бургенланд

Ссылки